Deutsche Schule steht für 
Deutsche Auslandsschule
 Die Deutsche Schule, Zeitschrift